Изъединовы — русский дворянский род.

Восходит к 1-й половине XVI века. Григорий Васильевич Изъединов убит при осаде Казани (1552). В XVII веке многие Изъединовы служили стольниками, стряпчими и московскими дворянами.

Род внесён в VI часть родословной книги Тверской и Владимирской губерний. (Гербовник, V, 101).

Другой род — потомство Наума Максимова сына Изъединова, жалованного поместьями (1646). Род внесён в VI часть родословной книги Курской губернии (Гербовник, IX, 29). К этому роду относятся князья Дондуковы-Изъединовы.

Князья Дондуковы-Изъединовы 
Лев Иванович Изъединов (князь Дондуков-Изъединов; 1864—1939) — полковник лейб-гвардии Гусарского полка, курский губернский предводитель дворянства. Высочайше утверждённым (12 января 1907), положением Первого департамента Государственного совета Льву Ивановичу Изъединову, женатому на дочери князя В. М. Дондукова-Корсакова, дозволено было присоединить к своей фамилии и гербу — фамилию, герб и титул князей Дондуковых и именоваться впредь князем Дондуковым-Изъединовым.

Юрий (Георгий) Львович Дондуков-Изъединов (1891—1967) — поручик лейб-гвардии Гусарского полка, последний носитель фамилии и титула князей Дондуковых, женат на Елизавете Николаевне Шидловской (1894—1975).

Описание герба 
Щит разделен на четыре части, из них в первой части, в красном поле, изображена рука в латах и с мечом, выходящая с правой стороны из облаков (польский герб Малая Погоня). Во второй части, в серебряном поле, находится красная крепость. В третьей части, в золотом поле — дерево дуб. В четвёртой части, в голубом поле, виден до половины лев с поднятым мечом.

На щите дворянский коронованный шлем. Нашлемник: три страусовых пера. Намёт на щите голубой и золотой, подложенный серебром и красным. Щитодержатели: лев и воин. Герб рода Изъединовых внесен в Часть 9 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 29.

Известные представители 
 Изъединовы: Фёдор Семёнович, Иван Михайлович, Василий Семёнович и Борис Бахтеярович - московские дворяне (1636-1658).
 Изъединов Ларион Борисович - стряпчий (1658-1668), стольник (1668-1676).
 Изъединовы: Пётр Иванович, Фёдор и Михаил Борисовичи, Лука Васильевич - московские дворяне (1658-1677).
 Изъединовы: Лукьян Васильевич и Василий Иванович - московские дворяне (1677-1679).
 Изъединов Иван Лукич, Василий Михайлович - стольники (1686-1692).
 Изъединовы: Максим Иванович,  Семён, Осип и Иван Лукьяновичи - московские дворяне (1692).

Литература 
 
 Любимов С. В. Титулованные роды Российской империи. Т 1. — СПб., 1910.

Примечания 

Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображена крепость
Дворянские роды, на гербах которых изображены дубы
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы
Шляхетские роды герба Малая Погоня